

Козловка — річка в Самарській області, ліва притока Сургута
 Козловка — місто, районний центр, Чувашія
 Козловка — присілок, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Козловка — село, Атяшевський район, Мордовія
 Козловка — присілок, Батиревський район, Чувашія
 Козловка — присілок, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Козловка — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Козловка — село, Інсарський район, Мордовія
 Козловка — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Козловка — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 Козловка — село, Поріцький район, Чувашія
 Козловка — село, Ромодановський район, Мордовія
 Козловка — присілок, Темниковський район, Мордовія
 Козловка — присілок, Торбеєвський район, Мордовія
 Козловка — присілок, Тотемський район, Вологодська область
 Козловка — село, Тюльганський район, Оренбурзька область
 Козловка — присілок, Ядринський район, Чувашія

Див. також 
 Козлівка

ru:Козловка